5574 Seagrave – asteroide della fascia principale
 Jocelyn Seagrave  attrice statunitense